Juan Carlos Garrido puede referirse a:

 Juan Carlos Garrido Fernández, entrenador de fútbol español.
 Juan Carlos Garrido Acevedo, pesista paralímpico chileno.